Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Guangzhou International Women's Open 2015 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla rumunská tenistka Monica Niculescuová, kterou ve čtvrtfinále vyřadila Belgičanka Yanina Wickmayerová.

Vítězkou dvouhry se stala čtvrtá nasazená Srbka Jelena Jankovićová, jež ve finále zdolala české překvapení turnaje Denisu Allertovou po hladkém dvousetovém průběhu 6–2 a 6–0. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo čtrnáctý singlový titul na okruhu WTA Tour.

Allertová, která ve čtvrtfinále vyřadila světovou dvojku Simonu Halepovou, dosáhla v následném vydání žebříčku WTA z 28. září 2015 kariérního maxima, když figurovala na 57. příčce.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Guangzhou International Women's Open
Tenis v Číně v roce 2015
WTA Tour 2015